Neurostrota är ett släkte av fjärilar. Neurostrota ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Styltmalar
Neurostrota